Јужна Африка се може односити на:

 Јужна Африка, регија
 Јужноафричка Република, држава

Види још 
 Јужноафричка Унија, британски доминион, претходница данашње Јужноафричке Републике